Карли Грей (, род. 25 января 1994 года) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась 25 января 1994 года.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
Некоторые фильмы:
 Angela Loves Women 3,
 Big Bodacious Knockers 12,
 Call Me,
 Dirty Talk 3,
 Erotic Seduction,
 Hollywood Ending,
 Latin Adultery 29,
 Massage My Bush,
 Oil Explosion,
 Pure Bush 2
 Stacked 7.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Ангелы Vixen
Вишенки Cherry Pimps
Twistys Treats